Yevgeniya Nyukhalova est une joueuse de volley-ball ukrainienne née le  à Sievierodonetsk. Elle mesure  et joue au poste d'attaquante.

Biographie

Clubs

Palmarès
 Coupe de Suisse
 Vainqueur: 2014, 2015.
 Championnat de Suisse
Vainqueur : 2014, 2015.
 Supercoupe de France  
 Vainqueur : 2015.

Notes et références

Liens internes
 Équipe d'Ukraine de volley-ball féminin

Liens externes
  Son profil sur le site de la FIVB
  Son profil sur le site de la CEV
  Site officiel de son club

Joueuse ukrainienne de volley-ball
Naissance en mai 1995
Naissance à Sievierodonetsk